Romano kan syfta på:

Etnicitet
romano, etnicitet

Geografi

Italien 

 Romano Canavese, kommunhuvudort, Piemonte, Provincia di Torino, 
 Romano (ort i Italien), Kalabrien, Provincia di Reggio Calabria, 

Robotskapade Italienförgreningar